Сидни А. Монкриф (; род. 21 сентября 1957 года в Литл-Роке, Арканзас, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА. Член Зала славы баскетбола с 2019 года. По прозвищу Кальмар Сид, сэр Сид и Эль Сид (Sid the Squid, Sir Sid, El Sid), Монкриф  провел 11 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в том числе десять сезонов за «Милуоки Бакс». Член Зала славы баскетбола с 2019 года.

Карьера баскетболиста 
Монкриф был выбран под 5-м номером на драфте НБА 1979 года командой «Милуоки Бакс». Следующие 10 сезонов провёл в «Бакс». Последний сезон в НБА провёл в «Атланта Хокс». После завершения карьеры в 1990 году его игровой номер «Бакс» закрепили за Монрифом. 19 января 2008 года вновь подтвердили изъятие номера во время матча с «Голден Стэйт Уорриорз» на стадионе Брэдли-центр. В сезонах 1982/1983 и 1983/1984 был назван лучшим оборонительным игроком НБА. Также 5 раз подряд участвовал в матчах всех звёзд НБА и в сезоне 1982-83 был включен в первую сборную всех звёзд НБА.

После карьеры игрока 
Монкриф был главным тренером Арканзасского университета один сезон 1999/2000, закончив сезон с результатом 4—24.

В 2006 году Монкриф вернулся в баскетбол, как главный тренер «Форт-Уэрт Флайерз» из D-League. Он вернулся в НБА в октябре 2007 года, когда он стал тренером по броскам в «Голден Стэйт Уорриорз». В 2011 году он вернулся в «Милуоки Бакс» в качестве помощника тренера.

Личная жизнь 
У Монкрифа четверо сыновей. Сын Монкрифа Бретт был ресивером в Общественном колледже побережья Мексиканского залива Миссисипи ( Mississippi Gulf Coast Community College) и Troy University. Его племянник Олбри Бэттл отыграл восемь сезонов в Arena Football League и за San Francisco Demons из XFL.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Игроки «Арканзас Рейзорбэкс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Атланта Хокс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола